La Villa ima više značenja:
 La Villa, Arezzo
 La Villa, Bologna
 La Villa, Bolzano
 La Villa, Firenze
 La Villa, Genoa
 La Villa, Macerata
 La Villa, Modena
 La Villa, Parma
 La Villa, Prato
 La Villa, Savona
 La Villa, Siena
 La Villa, Torino